Die Lerche steht für:

 Die Lerche (Lied), Lied von Michail Glinka (1840)
 Die Lerche (1964), ungarischer Film von László Ranódy 
 Jeanne oder Die Lerche, Theaterstück von Jean Anouilh (1953)